Сальдівар () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Анхель Сальдівар — мексиканський футболіст
 Вісенте Сальдівар — мексиканський боксер
 Фульхенсіо Батиста-і-Сальдівар — президент Куби

Іспанські прізвища